Robin Hardy (1929-2016), est un réalisateur britannique.
 Robin Moore Hardy (1955-), est une écrivaine américaine.